Ліпман — прізвище єврейського походження.
 Борис Ліпман (1925—2012) — український композитор, диригент, педагог.
  (; 1914—2009) — американський інженер і науковець з механіки, член Національної академії США.
 Фріц Альберт Ліпман (; 1899—1986) — німецько-американський біохімік єврейського походження.

Див. також 
 Ліппман